Young Adam est le titre de plusieurs œuvres :
 Young Adam est un roman écrit par Alexander Trocchi en 1954.
 Young Adam est un film franco-britannique réalisé par David Mackenzie, sorti en 2003.

Autre 
 Pour Adam Young, voir Owl City